Der Jiangxi Open 2016 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Nanchang. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 1. bis zum 7. August 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Jiangxi Open 2016 fand vom 31. Juli bis zum 1. August 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Nanchang